Kien steht für:

 Kien, Ortsteil der Gemeinde Reichenbach im Kandertal, Kanton Bern
 Kien (Gemeinde Pilsbach), Ortschaft von Pilsbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Kien (Adelsgeschlecht), schweizerische Adelsfamilie
 Kien (Harz), Harz der Kiefer

Kien ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Kien (1869–1943), deutscher Buchbinder und Politiker (DNVP)
 Peter Kien (1919–1944), tschechisch-deutscher Künstler

Siehe auch:
 Kean
 Keen
 Kiehn
 Kihn